Флаг муниципального образования Щерби́новский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 декабря 2005 года решением Совета муниципального образования Щербиновский район № 10 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2150.

Описание 
«Флаг Щербиновского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на три неравные горизонтальные полосы — зелёную, белую и малиновую (7:4:7); посередине зелёной полосы изображена белая стена с аркой и двумя башнями, посередине малиновой — две скрещённые белые шашки, одна обнажённая, другая в ножнах».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и культурные особенности Щербиновского района.

История организованного освоения территории современного района началась в 1792 году, когда императрица Екатерина II даровала кубанские земли Черноморскому казачьему войску, сформированному в 1787 году из бывших запорожцев. При распределении участков под куренные селения щербиновскому атаману досталось место при реке Ея у Чёрного брода. Река Ея аллегорически отражена белой полосой.

Зелёное поле флага — северная часть района заселялась русскими солдатами под предводительством А. В. Суворова, которые построили Ейское укрепление.

Малиновое (геральдический пурпур) поле — южная часть района осваивалась черноморскими казаками; пурпур традиционно использовался в одежде казаков. Символика казачества дополнена изображением двух белых шашек. Шашка в ножнах показывает мирный настрой местных жителей, а обнажённая — готовность в любую минуту постоять за себя.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, величия, власти.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания

См. также